Juri Han (ハン・ジュリ Han Juri), (en coreano 한주리; 韓蛛俐) es un personaje ficticio de los videojuegos de Street Fighter. Hizo su primer debut en Super Street Fighter IV. El personaje fue creado a petición de muchos aficionados coreanos que deseaban que la Capcom pueda añadir un personaje de Corea en el video de Street Fighter , algo ya establecido por la SNK y la Namco. Juri es el primer personaje de Corea del Sur que practica las artes marciales del Taekwondo y es la primera mujer antagónica en la franquicia de Street Fighter a excepción de Poison.

Apariencia 
Lleva un pantalón largo, holgado, grisáceo coloreado y leotardos púrpuras en el pecho sujetado con correas negras que forman una araña sobre su espalda, guantes de dedos descubiertos al igual que tobilleras, las uñas tanto de los pies como las manos están pintadas de rosado brillante.

Su figura corporal es totalmente exuberante destacando mucho sus nalgas, tiene el cabello negro labrado en dos rodetes corniformes en lo alto de su cabeza, que son sujetados con una cinta rosada.

Lo más notable de ella son sus ojos de color Púrpura que cuando se encienden de color fuego ella tiene mucha más velocidad y fuerza.

Historia

Super Street Fighter IV OVA 

En el laboratorio SIN, Juri se somete a una operación en su ojo. Ella gana el motor de Feng Shui, lo que le da un poder increíble, en cuanto en velocidad y potencia. Se revela que Juri fue una experta y maestra prominente de Taekwondo. Su padre era un abogado encargado de perseguir las operaciones del crimen organizado. En esta capacidad, Shadaloo fue su siguiente objetivo, causando a que su familia sea secuestrada por esa organización muy poderosa. Durante la prueba, Juri perdió a sus padres y ella gravemente herida su ojo izquierdo.

Después de la operación, Juri procede a asesinar a agentes en un área pública. Incluso con armas de fuego, sus enemigos no tuvieron ninguna oportunidad contra ella cuando los sacaron uno por uno. Chun-Li , Cammy y Guile fueron llamados al lugar para detener su matanza. Chun-Li se precipita en la escena para arrestar a Juri, y llega justo cuando Juri asesina a un agente y su esposa (sin embargo, el hijo de ambos sobrevive). Juri y Chun-Li comienzan a pelear, que termina con Juri al desatar el poder de su ojo y causar un gran impacto hacia Chun-Li. Como su víctima queda en el suelo, Juri estaba lista para asestar el golpe final. Justo cuando estaba a punto de acabar con la vida de Chun-Li, su ojo no funciona bien, lo que obligó a escapar nuevamente al laboratorio. Después de fijar su mirada, Seth asigna a Juri para su próxima misión: la captura de las fuerzas elites asesinas de M. Bison las Shadaloo Dolls (Entre las que se encuentran Decapre, Juni y Juli).

Juri se dirige a la base de las Shadaloo Dolls con varios soldados del SIN. Ella se las arregla para aniquilar a todos los soldados de la Shadaloo, venciendo también a Decapre e incluso a Juli y a Juni a pesar de que la enfrentaron en un combate de 2vs1 (Dramatic battle). Llevando a las doce asesinas inconscientes la base del SIN, Cammy y Guile llegan a tiempo. Tienen una fuerte pelea, pero Juri viene a la cabeza. En su avión mantiene prisioneras a Juni, Decapre, Juli y al resto de las asesinas de Bison en una cama con ruedas. A medida que se va, Cammy logra saltar y agarrarse a la rampa de acceso abierto, y se enfrenta a Juri para una última vez. Después de un intenso conflicto, Juri impulsa una de las mesas de rodadura (con Juni en ella), que choca con Cammy, logran sujetarse de la rampa de embarque en el aire. Por desgracia para Juri, sobreviven en el intento de asesinato ya que había nieve blanda en la parte inferior de su caída.

Super Street Fighter IV 

Ella tiene una rivalidad muy fuerte con Chun-Li y Cammy. Poco tiempo después que ella laboraba para Seth, con el paso de la historia se opone y decide matar a M. Bison y Seth. Chun Li y Cammy ambas intentan someterla, pero ella se escapa. Al final, ella se enfrenta a M. Bison, que acababa de aniquilar a Seth, y mientras que la batalla no se ve, ella sobrevive y, aparentemente, gana la batalla. Se acerca a Seth y se burla de él en lo de ser un cuerpo de repuesto para Bison antes de destruirlo por pisotear a su motor en tándem, revelando que ella planeaba derrocar a Seth y adquirir el liderazgo en el SIN.

Apariciones

Videojuegos

Anime

Voces

Enlaces externos 
 Sitio oficial de STREET FIGHTER®
 Sitio oficial de Capcom Co., Ltd.

Referencias 

Personajes femeninos en videojuegos
Personajes de Street Fighter
Coreanos ficticios
Asesinos en serie ficticios
Asesinos en masa ficticios